Studentskiva är en typ av informell fest för studenter, exempelvis gymnasieelever. Klädseln på studentskivor brukar vara kavaj eller smoking, eller utklädsel efter festens eventuella tema. De traditioner som är behäftade med studentskivor är i allmänhet förvanskade versioner av de studentikosa sederna vid landets högskolor och universitet.

Referenser 

Nöjen